АО «Томский электротехнический завод» — советское и российское оборонное предприятие в г. Томске, находится на площади Кирова, по адресу пр. Кирова, 51а. 100 % минус 1 акция завода принадлежит Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».

Численность работающих — около 400 человек. Директор — Борис Яковлевич Вологдин (с 12 ноября 2008 года). До этого внешним управляющим был Юрий Борисов.

История 
Основан приказом Наркомата электропромышленности № 7 от 10 марта 1942 года на базе бывшего филиала завода имени Лепсе, эвакуированного из Москвы осенью 1941. Первое наименование: «Томский завод радиомашин». Приказом народного комиссара эл/промышленности СССР № МК — 96 с от 25 марта 1942 г. заводу было присвоено номерное наименование — «Союзный завод № 690». Приказом Министерства электротехнической промышленности СССР № 073 от 7 июня 1989 года закрытое наименование было отменено и оставлено только открытое — Томский электротехнический завод. В 1961 и в 1976 годах за значительный вклад в реализацию важнейших Государственных программ, в том числе, и освоение космического пространства, завод был дважды награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

В советское время предприятие занимало весь квартал, ограниченный проспектом Кирова и улицами Артёма, Усова и Киевской. В период с 2001 по 2008 год несколько принадлежавших заводу зданий были проданы другим компаниям из-за финансовых трудностей предприятия. Существовали длительные задержки по выплате зарплаты, задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, другими кредиторами. Следствием такой ситуации явилось возбуждение в 2004 году в отношении предприятия дела о банкротстве. С 2005 по 2008 годы на заводе действовало внешнее управление. В феврале 2008 года дело о банкротстве было прекращено в связи с восстановлением платёжеспособности и погашением задолженности перед кредиторами.

В сентябре 2007 года УВД Томской области передало в суд уголовное дело в отношении двух бывших руководителей предприятия, обвинявшихся в развале предприятия и доведения его до банкротства. В результате их действий государству был причинён ущерб в размере более чем 30 миллионов рублей. По итогам рассмотрения дела оба руководителя были признаны виновными в совершении ряда преступлений и осуждены.

Направления деятельности 
Особенностью организации производства АО «ТЭТЗ» является ориентация на выпуск сложной, наукоёмкой продукции единичного и мелкосерийного производства. Наряду с традиционной номенклатурой завод активно осваивает новые перспективные виды продукции, пользующиеся спросом на рынке. Уровень технологических процессов, применяемых при производстве продукции и оказании услуг, обеспечивает соответствие всем требованиям ГОСТов и ТУ на изделия.

 Разработка, изготовление и испытание двигателей постоянного тока, асинхронных двигателей, электромашинных усилителей, статических преобразователей тока, изделий специального исполнения
 Производство и реализация электротехнической продукции
 Проведение испытаний электротехнических изделий
 Ремонт, внедрение электротехнических изделий
 Проектирование оснастки и нестандартного оборудования (пресс-форм, кокилей, проектирование штампов, кондукторов и прочей технологической оснастки)
 Услуги промышленного характера по изготовлению электротехнической продукции и полуфабрикатов
 Изготовление метизов (болты, гайки, винты)
 Литейное производство (литье под давлением, литье в кокиль, литье по выплавляемым моделям)
 Изготовление: наконечников, лепестков, скоб, хомутов

Основные виды продукции 
 Статические и электромашинные преобразователи частоты и напряжения, источники стабилизированного напряжения
 Электродвигатели постоянного тока
 Электромашинные усилители и исполнительные электродвигатели постоянного тока
 Специальные индукционные датчики перемещений
 Электродвигатели асинхронные трёхфазные
 Транзисторные регулируемые электроприводы постоянного тока одно-, двух-, трех- координатные с исполнительными двигателями мощностью 0,075 — 0,55 кВт
 Сигнализаторы прохождения разделителей акустические и датчики герметичности камер пуска-приема очистных устройств для магистральных и промысловых нефтепроводов
 Тахогенераторы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт электротехнического завода

электро
Предприятия, основанные в 1942 году
Электротехнические компании России
Организации, награждённые орденом Трудового Красного Знамени
Производственные предприятия НКЭП
Уралвагонзавод